Леда може да се односи на:

 Леда (сателит)
 Леда (ТВ филм)
 Леда (митологија)